Batouri ist die Hauptstadt des Bezirks Kadey in der Region Est, im Osten Kameruns. Die Gemeinde liegt 50 Kilometer vor der Grenze zur Zentralafrikanischen Republik.

Klima 
In Batouri gibt es ein tropisches Savannenklima (Klassifikation nach Köppen).

Verkehr 
Die Gemeinde liegt an der Nationalstraße N10. Es gibt auch einen Flugplatz.

Religion 
Die Stadt ist Sitz des Bistums Batouri.

Weblinks 

 Batouri bei cvuc.cm

Einzelnachweise 

Ort in Kamerun
Est (Kamerun)
Ort in Afrika